Микита — українське прізвище.

Відомі носії:
 Микита Володимир Васильович ( 1931) — український живописець.
 Матей Микита (1802—1885) — церковний діяч, священик-василіянин, протоігумен василіянської провінції святого Миколая на Закарпатті (1869—1885).
 Стен Микита ( 1940) — канадський хокеїст словацького походження, центральний нападник.

Див. також 
 Микита
 Микитенко
 Микитин
 Микитка
 Микитюк
 Нікіта (значення)

Українські прізвища